Goran Maznov (Estrúmica, 22 de abril de 1981) é um futebolista profissional macedonio, atacante, milita no FC Tom Tomsk.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Macedônia do Norte
Futebolistas do FK Sloga Jugomagnat
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do FC Moscou
Futebolistas do FK Rabotnički
Futebolistas do KSC Lokeren
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas do FK Metalurg Skopje
Futebolistas do FK Škendija
Futebolistas do FK Belasica
Jogadores da Seleção Macedônia de Futebol